Černovice je ime več krajev na Češkem:

Černovice, mesto na Moravskem (Češka)
Černovice, naselje pri mestu Blansko na Moravskem
 Černovice, naselje pri mestu Chomutov
Č(e)rnovice-hist.; sedanji slovenski eksonim: Črnovice, mesto v Ukrajini, nekdaj glavno mesto avstrijske cislajtanske dežele Bukovine (nem. Czernowitz; ukr. Černivci/angl. transkripcija Chernivtsy; rus. (včasih tudi slov.) Černovci; romun. Cernăuți; češ./slovaš. Černovcy; polj. Czerniowce) in sedež univerze.